Элмина может означать:

  — город в Гане.
 Элмина (форт) — форт.